Фрунзени има више значења:

 Фрунзени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Фрунзени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији